Biatlon na Zimskih olimpijskih igrah 2010 – ženska zasledovalna tekma, tekma je potekala 16. februarja 2010.

Rezultati 

Zasledovalna ženske